Fairport Convention («Фэйрпортское соглашение») — британская рок-группа, образовавшаяся в 1967 году в Лондоне, и соединившая в своём творчестве элементы фолк-рока, прогрессивного рока и психоделии, создала (совместно с Pentangle) новый суб-жанр: так называемый «электрический фолк». В 1969—1970 годах Fairport Convention стояли у истоков движения фолк-возрождения; в числе их последователей были Lindisfarne, Алан Стивелл, The Albion Band, Steeleye Span и др.

История группы 
Fairport Convention образовались в Лондоне в апреле 1967 года и свой первый концерт дали уже через месяц, в мае, в церковном холле. Первоначально группа представляла собой квартет в составе: Эшли Хатчингс (бас-гитара), Саймон Никол (гитара, вокал), Ричард Томпсон (гитара, вокал) и Шон Фратер (ударные). Последний, правда, покинул группу сразу же после дебютного концерта, и на его месте появился Мартин Лэмбл. Лидером коллектива в те дни считался Эшли «Тигр» Хатчингс, но собирались музыканты в особняке «Fairport», принадлежавшем семье гитариста Саймона Никола — отсюда и произошло название коллектива. В скором времени после появления Лэмбла в группу пришла вокалистка Джуди Дайбл (), что благотворным образом сказалось на местной популярности коллектива: Fairport Convention стали завсегдатаями The Electric Garden, Middle Earth, UFO и других популярных лондонских клубов. Осенью 1967 года группу услышал Джо Бойд и предложил ей контракт с Island Records. С его же подачи в группе появился Ян Мэттьюз (вокал).

В те дни Fairport Convention находились под влиянием калифорнийских групп (в частности, The Byrds, The Mamas & the Papas): это проявилось в звучании дебютного альбома Fairport Convention (1968). Одно время британские критики даже считали Fairport Convention британским аналогом Jefferson Airplane. Все музыканты, записывавшие пластинку — гитаристы Ричард Томпсон, Ян Мэтьюз, Саймон Никол, бас-гитарист Эшли Хатчингс, Мартин Ламбл (ударные), — обладали превосходными голосами, но реальную силу коллектив обрел, когда вместо первой вокалистки Джуди Дайбл пришла Сэнди Денни, до этого сотрудничавшая с The Strawbs и успевшая поработать сольно. С ней группа записала свои наиболее известные работы: What We Did on Our Holidays (1969) и Unhalfbricking (1969), где помимо сильного оригинального материала («Fotheringay» Дэнни, «Meet on The Ledge» Томпсона) были представлены умело подобранные кавер-версии Боба Дилана («I’ll Keep It With Mine») и Джони Митчелл («Eastern Rain»). В этих двух альбомах, постепенно отбросив американские влияния, Fairport Convention занялись переосмыслением английского фольклора — в изящных аранжировках, умело сочетая акустику и электрические инструменты.

В 1969 году Мэтьюз покинул состав, а Ламбл (которому было 19) погиб в автокатастрофе (перевернулся фургон группы). В группу пришли ударник Дэйв Мэттакс и скрипач Дэйв Суорбрик.Это изменение серьёзно повлияло на репертуар группы: он стал ещё более фольклорным. И уже в следующем альбоме Liege and Lief (1969) преобладали народные песни в электрических аранжировках. Этот альбом на целое последующее десятилетие стал эталоном для фолк-рока. Особое внимание заслуживают эпические баллады Tam Lin и Matty Groves. К концу года, после выхода этого альбома (позже получившего от слушателей Radio 2 звание Best Folk Album Ever) Хатчингса (образовавшего Steeleye Span) заменил Дэйв Пегг; затем Денни перешла в Fotheringay.

В 1971 году группу покинул Ричард Томпсон, за ним последовал Саймон Никол. Альбом Angel Delight стал в Англии бестселлером (#8 UK Albums Chart), но после его выхода Fairport Convention с постоянно меняющимся составом стали превращаться из рок-группы в своего рода «концепцию», привлекая под свои знамёна как фолк-исполнителей, так и рок-музыкантов, живо интересующихся народной традицией.

За четыре года до своей трагической гибели в 1978 году (от кровоизлияния в мозг, через несколько дней после падения с лестницы в доме родителей) Сэнди Денни вернулась в Fairport Convention, однако записала с группой только один альбом — Rising for the Moon и снова ушла; в 1976 году в состав вернулся Никол. В это время у группы истёк срок контракта с Island Records, и она заключила контракт с фирмой Vertigo Records. Однако, после выпущенных двух альбомов вместо запланированных четырёх, контракт был растогнут, и музыканты в прямом смысле слова оказались на улице. Ближайшим последствием этого события стал уход Дэвида Пегга в 1979 году в Jethro Tull, где он провёл большую часть 1980-х годов. Контакта с Fairport Convention музыкант не утратил: именно он до последнего времени с женой Кристин был организатором фолк-фестиваля Cropredy. Примерно в это же время Дэйв Суорбик начал резко глохнуть, из-за чего был вынужден покинуть группу. В 1979 году после прощального турне группа распалась.

В первой половине 1980-х годов предпринималось несколько попыток возродить группу, но удалось это лишь в 1985 году Пеггу, Николу и Мэттаксу. Новыми участниками в команде были скрипач Рик Сандерс и мультиинструменталист Мартин Оллкок. Этот состав оказался наиболее стабилен, продержавшись 11 лет, пока в 1996 году Оллкока не сменил Крис Лесли (мандолина, скрипка), а в 1998 Дэйва Меттокса — Джерри Конвэй (ударные, перкуссия). На сегодняшний день это — последнее изменение в составе группы.

В 2002 году, к своему 35-летнему юбилею, группа выпустила 4-х дисковый бокс-сет, куда вошёл и редкий и нереализованный материал.

30 августа 2008 года Fairport Convention выступили на площади Тысячелетия в Казани, 31 августа в клубе «Икра» в Москве, а 3 сентября 2008 года в ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге. Группа играла в составе: Саймон Найкол — ритм-гитара, вокал; Дэйв Пегг — бас-гитара, бэк-вокал; Рик Сандерс — скрипка, Крис Лесли — вокал, фиддл, мандолина, Джерри Конвэй — барабаны и перкуссия. Российский фолк-портал Shadelynx опубликовал интервью, взятое 03.09.2008 у Дэйва Пегга и Саймона Найкола Юрием Ивановым, лидером фолк-группы Sherwood.

Дискография

Альбомы 
 Fairport Convention (1968)
 What We Did on Our Holidays (1969)
 Unhalfbricking (1969)
 Liege & Lief (1969)
 Full House (1970)
 Angel Delight (1971)
 Babbacombe Lee (1971)
 Rosie (1973)
 Nine (1973)
 A Moveable Beast (1974)
 Fairport Convention Live (1974)
 Rising for the Moon (1975)
 Gottle O’Geer (1976)
 Live At L.A. (1976)
 Troubadour (1977)
 The Bonny Bunch of Roses (1977)
 Tipplers Tales (1978)
 Farewell, Farewell (1979)
 Moat On The Ledge (Live At Broughton Castle) (1982)
 Glady’s Leap (1985)
 Expletive Delighted (1986)
 House Full (Live) (1996)
 In Real Time (1987)
 Heyday (1987)
 Red And Gold (1989)
 The Five Seasons (1990)
 25th Anniversary Concert (1992)
 Jewel in the Crown (1995)
 Old New Borrowed Blue (1996)
 Who Know Where The Time Goes? (1997)
 Cropredy’98 1999
 The Wood and the Wire (1999)
 XXXV (2001)
 Over The Next Hill (2004)
 The Quiet Joys of Brotherhood (2004)
 Journeyman’s Grace (2005)
 Sense of Occasion (2007)
 Live At The BBC (2007)
 Fame and Glory (2009)
 Festival Bell (2011)
 By Popular Request (2012)
 Myths and Heroes (2015)
 50:50@50 (2017)
 Shuffle and Go (2020)

Примечания 

Рок-группы Великобритании
Группы прогрессивного рока из Великобритании
Фолк-рок-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1967 году
Музыкальные коллективы 1960-х годов
Женский вокал в рок-музыке
Исполнители на дульцимере
Келтик-фьюжн
Исполнители Polydor Records
Исполнители Island Records